In 1999 werd de 19de editie van de Campeonato Brasileiro Série B gespeeld, de op een na hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. Goiás werd kampioen en promoveerde naar de Campeonato Brasileiro Série A, net als de nummer twee.

Eerste fase

Tweede fase
Indien er na twee wedstrijden beide clubs een keer gewonnen hadden of twee keer gelijkspeelden werd er een derde wedstrijd gespeeld.

Finalegroep

Externe link 
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série B
Braziliaans competitievoetbal 1999